Пётр Пла́нций (; 1552, Фландрия — 15 мая 1622, Амстердам, Республика Соединённых провинций) — голландский богослов,  и картограф.

Биография 
Родился во Фландрии, изучал теологию в Германии и Англии. В возрасте 24 лет стал священником голландской кальвинистской церкви. Опасаясь религиозных преследований инквизиции, в 1585 году бежит в Амстердам. Там начинает интересоваться навигацией и картографией.

В 1589 году делает небесный глобус, на который наносит четыре новых объекта южного неба, пользуясь отчётами путешественников: два Магеллановых облака (ещё безымянные), созвездия Южный Крест и Южный Треугольник. В 1590 году создаёт пять карт Святой Земли и план Иерусалима для датского издания Библии, не имевших себе равных ни до, ни после по изяществу и содержанию — каждая украшена 15 гравюрами на темы Ветхого и Нового Заветов. В течение последующих двух лет издаёт ряд отдельных карт, а затем в 1592 году и большую карту мира под названием «Nova et exacta Terrarum Tabula geographica et hydrographica», ставшую очень популярной. На углах карты были помещены небесные планисферы, на которых впервые появились созвездия Голубь и Страж Полюса, не принятый сообществом астрономов. В 1594 году выпускает в свет знаменитую карту известного мира Orbis terrarum typus de integro multis in locis emendatus — первую в истории картографии, украшенную аллегорическими многофигурными сюжетами. Эта тема стала ведущей в картографических изображениях мира на двести лет вперёд.

В последующие несколько лет выступает помощником голландского правительства в организации экспедиций в Восточную Индию, занимаясь, в частности, обучением небесной навигации их руководителей. В противовес Испании и Португалии, освоившим путь в Индию через южную оконечность Африки, Планций надеялся проложить северо-восточный маршрут по Северному Ледовитому океану. Гибель Баренца в третьей экспедиции в 1596 году положила конец этим попыткам.

Планциус возвращается к планированию экспедиций в обход мыса Доброй надежды, используя их также для научных исследований: изучения южного неба и магнитного склонения. По его инициативе во время плавания голландского купца Фредерика де Хаутмана в 1595—1596 годах (путешествие известно как  или ), его главный штурман Питер Дирксон Кейзер (лат. Петрус Теодори) составил каталог 135 наиболее ярких звёзд южного неба, недоступных для наблюдения в Северном полушарии. Планциус использовал 122 звезды для составления новых двенадцати созвездий южного неба (созвездие Южный Треугольник уже фигурировало на первом глобусе Планция) и опубликовал их на небесном глобусе, сделанном совместно с мастером Йодоком Хондием (). Эти 12 созвездий были помещены в «Уранометрию» Иоганна Байера и известны как новые созвездия Байера.

После 1598 года интересы Планция переходят от картографии к проповедничеству. Только в 1612 году он готовит свой последний небесный атлас (изданный ), добавляя восемь новых созвездий на основании собственных карт, карт Тихо Браге и других астрономов. Ряд созвездий несут религиозный оттенок последних лет проповедничества.

 Петух () — сюжет с отречением Петра;
 Муха (Северная Муха)() — пчела из истории Самсона;
 Верблюд (Жираф) — верблюд, привёзший Ревекку в Ханаан к Исааку;
 Иордан () и
 Тигр () — реки, омывающие Эдем;
 Единорог;
 Малый Рак;
 Южная Стрела.

Первые шесть созвездий были использованы Барчем, опубликовавшим их в своих небесных картах 1624 года, и известны как новые созвездия Барча. Два последних созвездия изредка появлялись в картах XVII века и были скоро забыты. Только два из восьми созвездий Планция признаны в современной астрономии — это Жираф и Единорог.

К сожалению, Петр Планций был мало известен как астроном. Его небесные карты и глобусы не имели научного статуса, остались неизвестны в широких астрономических кругах, и созвездия, предложенные Планцием, впоследствии оказались приписаны его последователям, а сам он незаслуженно забыт историками астрономии.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 

История астрономии
Картографы по алфавиту
Картографы XVI века
Картографы XVII века
Картографы Нидерландов